Time () — многозначное слово:

 Time — американский новостной журнал.
 Time — рассказ Уильяма Берроуза.
 time — unix-утилита, возвращающая время выполнения простой команды или получение подсказки по ресурсу.
 Time Inc. — крупный издатель журналов.
 Time 100 — список ста наиболее влиятельных людей года по мнению американского журнала Time.
 Time 100: Герои и кумиры XX века — список ста наиболее влиятельных людей XX века по мнению американского журнала Time.

 Музыка
 Time — студийный концептуальный альбом группы Electric Light Orchestra (1981).
 Time — альбом группы Mercyful Fate (1994).
 Time — альбом-сборник Ричарда Хэлла (2002).
 The Time — музыкальная группа, сайд-проект Принса.
  — научно-фантастический мюзикл Дэйва Кларка (1986).
 «Time» — четвёртая композиция из альбома The Dark Side of the Moon британской рок-группы Pink Floyd (1973).
 «Time» — песня Фредди Меркьюри (1986) для одноимённого мюзикла Дэйва Кларка.
 «Time» — песня израильской инди-рок-группы Izabo на «Евровидении-2012».
 «Time» — песня украинской группы O.Torvald на «Евровидении-2017».
 The Time (Dirty Bit) — песня группы The Black Eyed Peas с их шестого студийного альбома The Beginning (2010).
 Аббревиатура
 Top Industrial Managers for Europe (T.I.M.E.) — ассоциация инженерных университетов Европы.
 Titan Mare Explorer (Ti.M.E.) — концептуальный проект экспедиции НАСА по высадке необитаемого погружаемого аппарата на Титан с целью исследования одного из его углеводородных морей.

См. также 
 The Times — британская газета.
 Тайм (значения)